Monneron ist der Name

 einer französischen Familie, deren Mitglieder zur Zeit der französischen Revolution Karriere machten. Von den insgesamt 19 Kindern Antoine Monnerons (1693–1791) und Barbe-Catherine, geb. Arnaud traten besonders hervor:
 Charles Monneron (1735–1804), genannt Monneron ainé, Unternehmer, Deputierter der Assemblée constituante (1789–1791) und Intendant der französischen Ostindien-Kompanie
 Louis Monneron (1742–1805), genannt Monneron des Mortiers, Deputierter der Assemblée constituante (1790–1791), Unternehmer, Bevollmächtigter der französischen Ostindien-Kompanie
 Pierre Monneron (1747–1801), Deputierter der Assemblée constituante (1789–1791)
 Augustin Monneron (1756–1824), Unternehmer, Deputierter der Assemblée législative (1791–1792), Generaldirektor der Caisse des comptes courants
 Marie-Elisabeth Monneron (* 1745) ist die Tochter von Antoine Claude Monneron (1703–1791) heiratete nach 1773 den Arzt und Enzyklopädisten Jean-Joseph Menuret

 Frédéric Monneron (1813–1837), französischsprachiger Schweizer Dichter

 einer von den Brüdern Monneron geprägten Kupfermünze, siehe Monneron (Münze)